Die Divizia B 1966/67 war die 27. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Dinamo Bacău und ASA Mureșul Târgu Mureș stiegen in die Divizia A auf.

Modus 
Die Divizia B wurde in zwei Staffeln mit jeweils 14 Mannschaften ausgetragen. Die beiden Sieger stiegen in die Divizia A auf, während die letzten zwei Vereine jeder Gruppe abstiegen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied zunächst die Tordifferenz.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Saison 1966/67 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1966/67
1966 67